Витман — фамилия. Известные носители:
 Витман, Виталий Станиславович (1957—2016) — связист, пионер цифровой связи в Мурманской области.
 Витман, Фёдор Фёдорович (1907—1967) — советский учёный физик.
 Витман, Андрей Андреевич (1948—1998) — советский фигурист.
 Витман, Борис Владимирович (1920—2012) — разведчик, архитектор, изобретатель, журналист; автор книг «Шпион, которому изменила Родина» и «Синдром удава».
 Витман, Владимир Александрович (1889—1961) — советский архитектор и график.
 Витман, Галина Владимировна (род. 1956) — советский и российский тренер по плаванию.
 Витман, Святослав Владимирович (известен под псевдонимом Святослав Логинов; род. 1951) — русский писатель, работающий в жанрах фэнтези и научной фантастики.
 Витман, Фульдженцио (1728—1806) — итальянский ботаник и педагог.
 Витман, Татьяна Борисовна (1953—2020) — советский и российский филолог-языковед и литературовед, кандидат филологических наук, доцент.

См. также